année 122
 année 122 av. J.-C.
 nombre 122
 122, un type de locomotive à vapeur
 One-Two-Two, maison close parisienne

Homonymie de nombre